Het Europees kampioenschap dammen 1992 werd van 25 februari t/m 15 maart 1992 gespeeld in Parthenay. 
Op de 1e plaats met 29 punten uit 19 partijen eindigde Guntis Valneris die de puntgelijk geëindigde Rob Clerc op SB-punten voorbleef. 
Op 1 punt achterstand eindigde Gérard Jansen op de 3e plaats.

De overige Nederlandse deelnemers waren Hendrik van der Zee (6e met 26 punten) en Hein Meijer (9e met 23 punten). De Belgische deelnemers waren Georges Hübner (gedeeld 12e met 17 punten) en Yves Vandeberg (gedeeld 14e met 14 punten).

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Frankrijk
Parthenay
Dammen in 1992
Dammen